Klee steht für:
 Klee, Pflanzengattung
 Klee (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Klee (Band), deutschsprachige Band
 Klee Spiele, Spieleverlag
 (10543) Klee, Asteroid
 KLEE, Software-Werkzeug, siehe LLVM#KLEE

Siehe auch:
 Glee

Abkürzung